Skrót AAPC może oznaczać:
 Allied Artists Pictures Corporation
 American Academy of Professional Coders
 American Association of Pastoral Counselors
 American Association of Political Consultants